Виктор Лихачёв:
 Лихачёв, Виктор Васильевич (1957—2008) — советский и российский писатель, журналист.
 Лихачёв, Виктор Иванович (1914—2005) — советский дипломат, государственный деятель, заместитель министра иностранных дел СССР (1978—1981).
 Лихачёв, Виктор Кириллович (1921—1982) — полковник, Герой Советского Союза.
 Лихачёв, Виктор Яковлевич (1924—1989) — советский художник-мультипликатор. Примечания